Synelmis är ett släkte av ringmaskar. Synelmis ingår i familjen Pilargidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Havsborstmaskar
Synelmis